Gütschow ist der Name folgender Personen:

 Anton Diedrich Gütschow (1765–1833), Syndicus der Hansestadt Lübeck
 Beate Gütschow (* 1970), Bildende Künstlerin
 Carl Abraham Gütschow (1735–1798), Advokat, Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Carl Hermann Gütschow (1797–1850), deutscher Jurist und Ratssekretär der Hansestadt Lübeck
 Carl Philipp Gütschow (1794–1838), deutscher Mediziner
 Gert Gütschow (1928–2023), deutscher Schauspieler
 Else Gütschow, verheiratete Polaczek (1865–1908), deutsche Historikerin und Kunsthistorikerin
 Heinrich Albrecht Gütschow (1767–1839), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Margarethe Gütschow (1871–1951), deutsche klassische Archäologin
 Torsten Gütschow (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer

 Siehe auch
 Gutschow